Ключ 161 (трад. и упр. 辰) — ключ Канси со значением «утро»; один из 20, состоящих из семи штрихов.

В словаре Канси есть 15 символов (из ), которые можно найти c этим радикалом.

История 
Иероглиф «звезда» состоял из нескольких компонентов. Две горизонтальные линии обозначали небесные созвездия, во время появления которых происходили изменения (七) с растениями (изогнутая линия). Таким образом древние китайцы отобразили сразу несколько значений:
 «месяц май или третий лунный месяц» — время бурного цветения и роста растений;
 «время»;
 «звезда».
Элемент 「 в иероглифе был фонетическим.

В современном языке, кроме перечисленных выше, иероглиф также обозначает: «день, час», «счастливая пора, удачное время», «небесные тела».

В китайской астрологии 辰 представляет «Пятую Земную Ветвь» и соответствует «Дракону» в Китайском Зодиаке.

В качестве ключевого знака иероглиф используется редко.

В словарях находится под номером 161.

Примеры иероглифов 

 Примечание: Ваш браузер может отображать иероглифы неправильно.

См. также 
 Словарь Канси
 Ключ (иероглифика)

Литература

Ссылки 
 Словарь Канси онлайн 
 Словарь иероглифов с индексом иероглифических ключей
 Таблица иероглифических ключей проекта Унихань 
 Ключ 161  на сайте graphemica.com
 Ключ 161 на сайте scriptsource.org

Иероглифические ключи